Желтау (, до 2010 г. — Октябрь) — аул в Зерендинском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав сельского округа им. Конай-бия. Код КАТО — 115665800.

География 
Аул расположен на юге района, в 27 км на северо-восток от центра района села Зеренда, в 14 км на север от центра сельского округа села Карауыл Конай-бия.

Аул расположен возле озера Желтауское.

Улицы 

 ул. Желтау.

Ближайшие населённые пункты 

 село Уялы в 8 км на севере,
 село Енбекбирлик в 10 км на западе,
 село Карауыл Конай-бия в 14 км на юге,
 село Жамантуз в 15 км на востоке.

Население 
В 1989 году население аул составлял 217 человек (из них казахов 60%, татаров 29%).

В 1999 году население аул составлял 138 человек (67 мужчин и 71 женщина). По данным переписи 2009 года, в ауле проживал 75 человек (40 мужчин и 35 женщин).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Зерендинского района
Переименованные населённые пункты Казахстана